Липовская — железнодорожная станция в одноимённом населённом пункте (имеющем статус «станция») Рославльского района Смоленской области.

Станция расположена на однопутной тепловозной линии Брянск — Рославль — Смоленск между станциями Пригорье и Рославль I. В границах станции находится платформа Плетни. Станция относится к Брянскому региону Московской железной дороги. По характеру основной работы является промежуточной по объёму работы отнесена к 5-му классу.

Населенные пункты 
Станция расположена в населённом пункте Липовская. Также вблизи станции находятся деревни Тюпинка (300 м) и Свобода (1,5 км).

История 
Станция была открыта в 1868 году в составе Орловско-Витебской железной дороги.

Расписание движения 
Поезда дальнего следования делают на станции техническую остановку. Экспресс Брянск — Рославль на станции не останавливается. Станцию обслуживают три пары пригородных поездов в день. Станция связана с городами Жуковка и Рославль, а также райцентром Брянской области Дубровка.

Примечания 

</center>

Станции Брянского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции по алфавиту
Промежуточные станции
Станции 5 класса
Железнодорожные станции и платформы Смоленской области
Появились в 1868 году в России
1868 год в Брянской области